Ганс Гайнц Еверс (); 3 листопада 1871, Дюссельдорф, Німецька імперія — 12 червня 1943, Берлін, Третій Рейх) — німецький письменник.
 12843 Еверс (12843 Ewers) — астероїд головного поясу.
 Джорджіна Еверс-Свінделл (; 10 жовтня 1978) — новозеландська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Флоріс Еверс (нід. Floris Evers, 26 лютого 1983) — нідерландський хокеїст на траві, олімпійський медаліст.
 Йоганн Філіпп Густав фон Еверс, Йоган Філіпп Густав фон Еверс (нар. 4 липня 1781, с. Амелуксен — пом. 20(8) листопада 1830, Дерпт) — історик, юрист.
 Керолайн Еверс-Свінделл (; 10 жовтня 1978) — новозеландська веслувальниця, олімпійська чемпіонка.